John Lawson (admiraal) - Brits admiraal
 John Lawson (auteur) - Amerikaans auteur van kinderboeken
 John Lawson (matroos) - Amerikaans matroos en ontvanger van de Medal of Honor
 John Lawson (ontdekkingsreiziger) - Brits ontdekkingsreiziger
 John Lawson (politicus) - Australisch politicus
 John Lawson (wielrenner) - Zweeds-Amerikaans wielrenner